Geografia: Edificacions
 La Masuca (Carme): Edifici del municipi de Carme (Anoia)
 La Masuca (Massoteres): Edifici del municipi de Massoteres (Segarra)
 La Masuca (Torrefeta i Florejacs): Edifici del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)